Шакир Рамиз оглы Шихалиев (;  Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский гимнаст, мастер спорта, двукратный чемпион Азербайджана. Является членом Центрального спортивного клуба армии города Баку (МОИК) и членом Бакинской школы гимнастики.  Помимо азербайджанского говорит на русском и немецком языках. 

Гимнастикой занимается с 1996 года. С 2009 года Шихалиев тренируется под началом заслуженнего тренера СССР Анатолия Ярмовского и олимпийского чемпиона Валерия Беленького. Участник чемпионатов Европы (2009, 2011, 2012) и мира (2009, 2010 и 2011).

Представлял Азербайджан на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, войдя в историю как первый спортивный гимнаст, выступающий за суверенный Азербайджан на Олимпийских играх.

Результаты выступлений

Примечания

Источники

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Олимпиады 2012
 Профиль на официальном сайте Международной федерации гимнастики
 Профиль на официальном сайте Федерации гимнастики Азербайджана

Видеоссылки 
 Выступление на Кубке мира 2012 в Коттбусе

Гимнасты Азербайджана
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года